Акна:

 Акна («мать») — женский дух плодородия и деторождения в эскимосской мифологии.
 Акна — богиня материнства и рождения в мифологии майя.
 Акна — горное озеро в Армении